"White Death" – piosenka szwedzkiego zespołu metalowego Sabaton
 Pseudonim wybitnego strzelca wyborowego Simo Häyhä
 Gruźlica – choroba nazywana „Białą Śmiercią”

Przypisy